Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Viktor Bruthans e Serhij Stachovs'kyj che hanno battuto in finale Pavel Ivanov e Darko Madjarovski 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Fabio Colangelo /  Michail Elgin (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Mirko Pehar (semifinali)

 Frank Moser /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Aleksej Kedrjuk /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2003